Crocodylus falconensis — вимерлий вид крокодилів, відомий з раннього пліоцену нижньої частини члена вергельської формації Сан-Грегоріо у Венесуелі. C. falconensis був названий у 2013 році на честь штату Фалькон і вважається найбільш базальним видом Crocodylus, знайденим у Неотропіках.

Опис 
C. falconensis був середнім за розміром видом крокодилів із міцною загальною формою черепа. Очні западини помітно менші, ніж у інших видів Crocodylus того ж віку, тоді як ніздрі порівняно більші (проте все ще малі відносно загального розміру черепа). Передщелепна кістка повністю оточує ніздрі, виключаючи контакт носових кісток. Інша особливість, що відрізняє Crocodylus falconensis від інших видів роду, полягає в тому, що надпотиличний відділ досягає або принаймні майже досягає великого отвору. Приблизно трикутний череп мав помітну виїмку, розташовану позаду ніздрів, щоб прийняти один із збільшених зубних зубів, а в центрі трикутника містилася видатна кістяна головка. За оцінками розміру, довжина C. falconensis становить 4,12 метра, а вага – 307 кг.

Палеосередовище 
C. falconensis був знайдений у вергельській частині формації Сан-Грегоріо, Венесуела, яка відома своєю багатою фауною сома. Велика кількість викопної риби інтерпретується як те, що під час пліоцену цей регіон був в основному покритий заплавами та сплетеними річками, ймовірно, супроводжуваними деякими лісами та різними іншими водоймами, такими як ставки, болота, затоплені території та навіть лимани. Crocodylus falconensis, ймовірно, мешкав як у прісній, так і в солонуватій воді. Інші тварини, знайдені в цьому регіоні, включали різноманітних нотоунгулятів, ксенартранів, таких як гліпотодонти та наземні лінивці, а також великих гризунів, пов’язаних із сучасними капібарами.

Еволюція 
Кладограма:

Примітки 

Фауна пліоцену
Вимерлі плазуни Південної Америки